Roriz puede hacer referencia a:

Roriz, freguesia portuguesa del municipio de Barcelos.
Roriz, freguesia portuguesa del municipio de Chaves.
Roriz, freguesia portuguesa del municipio de Santo Tirso.